Alyssum arenarium  es una especie no aceptada y puede referirse a:
Alyssum arenarium descrita por C.C.Gmel. es el Alyssum montanum subsp. gmelinii de (Jord. & Fourr.) Hegi & E.Schmid
Alyssum arenarium descrita por C.Presl es el Alyssum montanum de L.
Alyssum arenarium descrita por Loisel. es el Alyssum loiseleurii de P.Fourn.

Referencias